VirClass är en förkortning som betyder Virtual Classroom. 12 universitet/högskolor i Europa har sedan 2004 utvecklat ett virtuellt klassrum. I detsamma ges distanskurser i socialt arbete.

Externa länkar
VirClass webbplats

Utbildning